Analog Worms Attack est le premier album de Mr. Oizo sorti le .

Liste des titres 

Album de Mr. Oizo
Album musical sorti en 2000